Подгорнское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Подгорнское сельское поселение — входит в Башмаковский район Пензенской области
 Подгорнское сельское поселение — входит в Уваровский район Тамбовской области
 Подгорнское сельское поселение — входит в Чаинский район Томской области